Багариевые или горные сомы, или горносомиковые  — семейство лучепёрых рыб из отряда сомообразных.

Распространение 
Южная Азия и Юго-Восточная Азия. Обитают в пресных водоёмах от Турции и Сирии до южного Китая и Индонезии (Борнео). Встречаются в Непале. Большинство родов Glyptosterninae встречаются в Китае, за исключением Myersglanis.

Описание 
В основном мелкие виды, обитающие в горных реках; некоторые крупные представители достигают 2 м в длину. Имеют 4 пары усиков. Спинной плавник с шипом или без него; основание короткое. Жировой плавник имеется.

Древнейшим ископаемым представителем семейства Sisoridae является вид B. bagarius, обнаруженный в плиоценовых отложениях в Индии и на Суматре.

Систематика 
17 родов, 202 вида. По другим данным в составе семейства 25 родов и 267 видов. Семейство Sisoridae формирует кладу, в которую входят семейства Erethistidae и Aspredinidae. Несколько родов, ранее включаемых в Sisoridae в 1996 году были выделены в семейство Erethistidae, но уже в 2007 году было предложено вернуть их обратно. Выделяют 2 подсемейства:

 Подсемейство Sisorinae (сизорины)
 Род Ayarnangra Roberts, 2001
 Род Bagarius Bleeker, 1854
 Род Gagata
 Род Gogangra
 Род Nangra
 Род Sisor
 Подсемейство Glyptosterninae (глиптостерновые)
Род Glyptothorax
 Род Euchiloglanis
 Род Exostoma
 Род Glaridoglanis
 Род Glyptosternon
 Род Myersglanis
 Род Oreoglanis
 Род Parachiloglanis
 Род Pareuchiloglanis
 Род Pseudexostoma
 Род Pseudecheneis

Примечания

Литература 
 Ferraris, C. J. (2007). «Checklist of catfishes, recent and fossil (Osteichthyes: Siluriformes), and catalogue of siluriform primary types». // Zootaxa 1418: 1-628

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

 
Семейства лучепёрых рыб